Сенека () — озеро в штате Нью-Йорк.

Сенека находится в центре группы озёр Фингер, расположенных к югу от Онтарио. Оно крупнейшее и глубочайшее из них, а также глубочайшее озеро штата Нью-Йорк. Длина — 61 км, ширина — менее 5 км. Тем не менее, образовавшееся от таяния Лаврентийского щита, озеро имеет максимальную глубину 188 м, что почти в три раза больше Великого озера Эри.

Своё название озеро получило от индейского племени.

Близ озера расположено множество виноградников; Фингер-Лейкс — главный винодельческий регион штата. Также район популярен как место отдыха. Административно озеро относится к округам Скайлер, Йейтс и Сенека.

С озером Кейюга Сенека связано каналом.

Примечания 

Озёра штата Нью-Йорк
География округа Йейтс
География округа Сенека (Нью-Йорк)
География округа Скайлер (Нью-Йорк)